Glattsteklar (Figitidae) är en familj av steklar som beskrevs av Hartig 1840. Enligt Catalogue of Life ingår glattsteklar i överfamiljen Cynipoidea, ordningen steklar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen steklar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Figitidae 6 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Steklar